Васецкий, Григорий Степанович:
 Васецкий, Григорий Степанович (1904—1983) — советский историк философии, директор Института философии АН СССР (1946—1947), профессор МГУ.
 Васецкий, Григорий Степанович (род. 1928) — украинский художник.